Пол Рикар е писта за провеждане на автомобилни и мотоциклетни състезания, намираща се в Льо Кастеле, Франция.

Име 
Пистата е кръстена на ексцентричния магнат Пол Рикар, който се занимава с производството на напитки и спонсорира строителството на трасето. Любопитното е, че той създава компанията Перно Рикар. Пистата приема Формула 1 частично през периода 1971 – 1990, МотоГп през 1973, 1975, 1977, 1980, 1981, 1984, 1986, 1988, 1991, 1996 – 1999. Също така приема кръгове от много други шампионати, включително и кръг от Световния шампионат за туристически автомобили от 2014.

Характеристика

Победители във Формула 1

Вижте също 
 Писти за Формула 1
 Формула 1

Пол Рикар
Автомобилни писти във Франция
Прованс-Алпи-Лазурен бряг
Основани във Франция през 1970 година